Грыфино:

 Грыфино — город в Польше.
 Грыфино — гмина (волость) в Польше, входит в Грыфинский повят, Западно-Поморское воеводство.